LA Copa Campeonato de Campeones de la República Argentina fue un torneo nacional, oficial y no regular de fútbol, organizado por el Consejo Federal de la AFA en 1959.

El torneo se disputaba entre equipos de las ligas regionales, indirectamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino del interior del país, los campeones de las ligas de Buenos Aires y de Córdoba jugaron una etapa preliminar para definir un clasificado en cada provincia.

El ganador del torneo fue Atlético Tucumán que venció en los penales a El Quequén.

Equipos participantes

Etapa preliminar

Buenos Aires

Primera Ronda

Segunda Ronda

Tercera Ronda 

Santamarina quedó libre esta ronda, accediendo directamente a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

Quinta Ronda 
Al vencedor de la Cuarta Ronda se le sumó Deportivo La Plata.

El Quequén clasificó a la Etapa Final de la Copa de Campeones.

Córdoba

Semifinales

Final 
Al vencedor de la Semifinal se le sumó Sportivo Belgrano.

Sportivo Belgrano clasificó a la Etapa Final de la Copa Campeonato de Campeones.

Etapa final

Cuadro de desarrollo

Primera Ronda

Segunda Ronda

Cuartos de final 

Sportivo Belgrano quedó libre esta ronda, accediendo directamente a Semifinales.

Semifinal 

El Quequén quedó libre esta ronda, accediendo directamente a la Final.

Final

Ficha

Notas y referencias

Enlaces externos 

  Copa Campeonato de Campeones de la República Argentina 1959 RSSSF

Copas nacionales de fútbol de Argentina
Competiciones organizadas por el Consejo Federal de la AFA